Селива́ново — топоним.

Населённые пункты

Архангельская область 
 Селиваново — деревня в Вельском районе.

Белгородская область 
 Селиваново — село в Валуйском районе.

Вологодская область 
 Селиваново — деревня в Великоустюгском районе.
 Селиваново — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Селиваново — деревня в Никольском районе.
 Селиваново — деревня в Череповецком районе.

Калужская область 
 Селиваново — деревня в Малоярославецком районе.
 Селиваново — деревня в Сухиничском районе.
 Селиваново — деревня в Ферзиковском районе.

Костромская область 
 Селиваново — деревня в Буйском районе.
 Селиваново — деревня в Галичском районе.

Ленинградская область 
 Селиваново — деревня в Бокситогорском районе.
 Селиваново — посёлок в Волховском районе.

Московская область 
 Селиваново — деревня в Дмитровском районе.
 Селиваново — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Новгородская область 
 Селиваново — деревня в Парфинском районе.

Новосибирская область 
 Селиваново — деревня в Купинском районе.

Орловская область 
 Селиваново — деревня в Колпнянском районе.

Псковская область 
 Селиваново — деревня в Бежаницком районе в составе сельского поселения Бежаницкое (бывшая Бежаницкая волость).
 Селиваново — деревня в Бежаницком районе в составе Бежаницкое (бывшее Пореченское сельское поселение).
 Селиваново — деревня в Бежаницком районе в составе сельского поселения Чихачёвское (бывшая Добрывичская волость).
 Селиваново — деревня в Вёскинской волости Новоржевского района.
 Селиваново — деревня в Вехнянской волости Новоржевского района.
 Селиваново —  деревня в Пушкиногорском районе.
 Селиваново — деревня в Себежском районе.

Рязанская область 
 Селиваново — деревня в Касимовском районе.

Смоленская область 
 Селиваново — деревня в Вяземском районе.
 Селиваново — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Селиваново — деревня в Весьегонском районе.
 Селиваново — деревня в Старицком районе.

Томская область 
 Селиваново — до 1936 г. название села Бакчар Бакчарского района.

Тульская область 
 Селиваново — село в Щёкинском районе.

Якутия 
 Селиваново — село в Олёкминском районе.

Ярославская область 
 Селиваново — деревня в Рыбинском районе.
 Селиваново — деревня в Угличском районе.

Железнодорожная станция 
 Селиваново — железнодорожная станция Муромского отделения Горьковской железной дороги.